Типогра́фская улица — улица в Москве, ЮЗАО, в микрорайоне Щербинка на территории Южного Бутова

Расположение 
Улица располагается в Милицейском посёлке.Проходит от Дачной улицы до Молодцовского проезда.

Происхождение названия 
Улица названа по Щербинской типографии, которая расположена здесь.

Описание 
На улице находятся 28 зданий. Построены 1,2,3, 5 этажные дома типов 1-447, 1-464 и индивидуального проектирования  (большинство в период Советского Союза).

Здания и сооружения

По нечётной стороне 

 Московская объединенная энергетическая компания (дом 5Б)

По чётной стороне 

 Щербинская типография (дом 10, стр. 1)
 Школа № 1176 — закрыта (дом 2А) — в скором времени здесь разместится детская школа искусств.

Транспорт

Железнодорожная станция 
 Щербинка (1 км)

Автобусная остановка

Остановка ''Милицейский посёлок''

Примечания